Опеча́тка — ошибка в печатном тексте, обычно возникает в результате случайности. Чаще всего в результате опечатки нарушается порядок букв в слове (быьт вместо быть), одна буква исчезает из слова (чловек вместо человек), добавляется лишняя буква (лампва вместо лампа) или заменяется другой (конб вместо конь).

Орфографическая ошибка сама по себе не считается опечаткой, однако может являться результатом опечатки. Иногда из-за опечатки одно слово может кардинально поменяться на другое, в результате чего текст либо полностью утрачивает смысл, либо приобретает новый (отрывать вместо открывать, ржущий вместо режущий). Нередко это создаёт комический эффект.

История опечаток 
На заре книгопечатания издатели зачастую оправдывали наличие опечаток (в особенности тех, что были допущены в религиозных текстах и придавали тексту скабрёзный смысл) происками демона . Изначально опечатки исправлялись вручную в каждом экземпляре отпечатанного текста.

По мере развития типографского дела по инициативе издателя Габриэля Пьерри стал применяться более простой метод внесения правок, заключающийся в перечислении опечаток в конце книги. Такой список примечаний иногда называется эррата (от  — «ошибки»).

Существует версия, что в некоторых случаях списки опечаток использовались для цензуры. Например, Святая инквизиция запрещала использовать слово fatum (; мн. ч. fata), а потому автор мог использовать вместо него facta и указать в списке ошибок «читай facta как fata».

Практика размещения в конце книги списка опечаток, обычная для дореволюционной России и советского издательского дела, в настоящее время в России не распространена и встречается лишь в научных академических изданиях.

В современной России „пошлые“ опечатки часто именуются „опечатками по Фрейду“.

Знаменитые опечатки 
 Одной из наиболее известных является французская опечатка в объявлении о сдаче в аренду фермы, где вместо буквы r в слове ferme напечатана m. В результате текст объявления выглядел следующим образом: „Продаётся или сдаётся в аренду прекрасная женщина (фр. femme); при правильной обработке весьма плодотворна“. Данная опечатка увековечена в качестве иллюстрации к соответствующей статье во французской энциклопедии „Larousse“.
 Листовка, посвящённая восшествию Наполеона II на престол, содержала фразу „Vive Napoleon!!!“, в которой три восклицательных знака были приняты наборщиком за римские цифры. В результате были отпечатаны листовки, славящие Наполеона III, хотя речь шла о втором правящем Наполеоне.
 В одном из полемических трактатов, изданном во Франции в 1648 году, была допущена опечатка при цитировании фразы из Евангелия от Матфея: „И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?“ Фраза приводилась на латыни, и в слове „oculus“ (в глазе) „выпала“ буква о, из-за чего текст приобрёл непристойный смысл, так как „culus“ на латыни означает „зад“.

См. также 
 Тайпсквоттинг
 Книгопечатание
 Издательское дело

Примечания

Литература 
 Иштван Рат-Вег, Комедия книги: пер. с венг.— М.: Книга, 1987.— 542 с., ил.
 Дмитрий Шерих. „`А` упало, `Б` пропало… Занимательная история опечаток“. — ISBN 5-9524-0732-3, ISBN 5-7589-0105-9

Наборные процессы
Орфография
Редакционные процессы
Ошибки